Der Name Saconnex bezeichnet
den Stadtteil Le Petit-Saconnex der Stadt Genf in der Schweiz.
die selbstständige Gemeinde Le Grand-Saconnex des Kantons Genf in der Schweiz.